Gräsgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gräsgrunden, Korsholm, Österbotten, 
 Gräsgrunden, Nagu, Åboland, 
 Gräsgrunden, Kimitoön, Åboland,

Se även
Gräsgrund
Gräsgrundet
Gräsgrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar